Đông Phú, (doorverwijspagina)
 Đồng Phú, (doorverwijspagina)